Jorge Toledo puede referirse a:

Jorge Toledo Albiñana, diplomático español.
Jorge Toledo Luis, político mexicano.
Jorge Toledo Kohury, directivo petrolero venezolano.
Jorge Toledo Orbe, director de televisión ecuatoriano.